Buid bezeichnet:

 Buid (Sprache), eine Sprache
 Buid-Schrift, die Schrift der Sprache Buid
 Unicodeblock Buid, enthält die Buid-Schrift, die für das Schreiben der Sprache Buid benutzt wird